Low Islets kan syfta på följande platser:

Australien 

 Low Isles, öar, Queensland, Cook, 
 Low Islets (ö i Australien, lat -40,56, long 148,24), Tasmanien, 

Robotskapade Australienförgreningar